«Романтики» — фильмы:
 «Романтики» — советская киноповесть 1941 года.
 «Романтики» — американская романтическая комедия 2010 года.
 «Романтики-303» — немецкая молодёжная драма 2018 года.